Persisch bezeichnet:

 die Persische Sprache, eine der iranischen Sprachfamilie zugehörige Sprache
 die Persische Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten Persiens

Siehe auch:
 Persich
 Staat Persien, siehe Iran
 Perserreich 
 Perser (Volk)